Тама́ра Ива́новна Ио́влева () — режиссёр научно-популярного и документального кино, популяризатор науки. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Биография 
Родилась 29 декабря 1924 года в Ленинграде.

Придя в кино с намерением стать актрисой, с 1959 года работала режиссёром на студии «Леннаучфильм». Ею созданы более 30 фильмов, ныне хранящиесяся в Госфильмофонде РФ. Некоторые из них были отмечены премиями и наградами.

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение), заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Скончалась 26 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге.

Избранная фильмография

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Иовлева Тамара Ивановна // История кинематографа
 Иовлева Тамара Ивановна // Энциклопедический проект «Личности»
 
 

Персоналии:Леннаучфильм
Кинодокументалисты
Режиссёры научно-популярного кино
Кинорежиссёры-документалисты России
Женщины-режиссёры России
Популяризаторы науки
Члены Союза кинематографистов СССР